AHX steht für:
 Amakusa Airlines (ICAO-Code), japanische Regionalfluggesellschaft
 American History X

Abkürzung